Baltadji

 Les Baltadji sont le nom des employés inférieurs du sérail : portiers, jardiniers, cuisiniers, bouchers, etc. Le mot signifie porteur de hache à fendre le bois
 Baltadji est aussi le surnom du grand-vizir d'Ahmet III, qui signa le traité du Pruth avec Pierre le Grand en 1711.
Les , un corps armé de l'Empire ottoman.

Source

Voir aussi